Вита́лий Викторо́вич Константи́нов () — советский борец классического стиля, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР (1975).

Биография 
Виталий Константинов родился в 1949 году в селе Татарский Калмаюр, Ульяновской области. Чуваш.

Борьбой начал заниматься в 1965 году, в 1969 году выиграл чемпионат РСФСР, в 1970 — Кубок СССР

Принимал участие в Летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, где выиграв одну и проиграв две схватки, выбыл из соревнований.

На Летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале боролся в весовой категории до 52 килограммов. В схватках:
 в первом круге по баллам со счётом 10-8 выиграл у Антонио Кальтабиано (Италия);
 во втором круге по баллам со счётом 17-11 выиграл у Нику Джингу (Румыния);
 в третьем круге по баллам со счётом 22-4 выиграл у Жюльена Мьюиса (Бельгия);
 в четвёртом круге на 8-й минуте тушировал Бак Сонг-Хьёна (Южная Корея);
 в пятом круге по баллам со счётом 16-11 выиграл у Рольфа Крауса (ФРГ);
 в шестом круге по баллам проиграв Коитиро Хираяма (Япония) тем не менее стал чемпионом Олимпийских игр

Чемпион мира (1975), чемпион Европы (1980), серебряный призёр чемпионата Европы (1972), чемпион СССР (1976,1977,1979,1980), чемпион Спартакиады народов СССР (1980)

Окончил Московский государственный институт физической культуры. После окончания спортивной карьеры — тренер областного совета ДСО «Динамо», с 1993 года пенсионер. Майор, кавалер ордена «Знак Почёта» (1976). Судья международной категории первого класса. Почётный гражданин Ульяновской области (2003).

Живёт в Ульяновске.

В Ульяновске с 1998 года проводится всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы Виталия Константинова.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы наилегчайшего веса
Обладатели Кубка СССР по борьбе
Чемпионы СССР по греко-римской борьбе
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе